De onderstaande tabel bevat een lijst van militaire rangen van de Russische strijdkrachten.

Rusland
Krijgsmacht van Rusland
Militaire